«Бой с тенью» — российская криминальная драма режиссёра Алексея Сидорова. Премьера картины в прокате состоялась 16 марта 2005 года. Премьера телевизионной четырёхсерийной версии проходила с 5 по 8 декабря 2005 года на канале «Россия». Премьера фильма в федеральном телеэфире состоялась 22 октября 2006 года на канале «Россия».

Сюжет 
Артём Колчин — претендент на чемпионский титул по боксу, боец, известный по всему миру как Большая Белая Надежда. Он стремится к славе и деньгам, мечтает о любви.

За неделю до боя с известным американским боксёром Ларри Палмером он знакомится с медсестрой Викой и влюбляется в неё. На медосмотре Вика обнаруживает у него серьёзную проблему со зрением. Но, уступив уговорам Артёма, она скрывает от врача результаты осмотра. Артём получает разрешение на бой.

Его промоутер Вагит Валиев, бывший боксёр, желающий вернуться в большой спорт, очень надеется на победу Артёма. Он, не зная об обмане, твёрдо уверенный в победе своего бойца, при встрече с тренером Ларри Палмера отказывается от договорного боя, в котором Артёму планировалась роль проигравшего.

Но Артём все-таки проигрывает бой из-за своей болезни, он окончательно ослеп. Валиев разочарован, он отказывается помогать обманувшему его Артёму в лечении, заявляя: «Пускай его лечит и содержит тот, кто его выпустил на ринг».

Артём остался без помощи, у него нет никого, он вырос в детдоме. Вика понимает, что в случившемся есть её вина. Она решила помогать Артёму. Чтобы вернуть зрение, требуется срочная дорогостоящая операция. Вика просит деньги на операцию у своего бывшего любовника Игоря Щеглова, крупного наркоторговца. В ночь, когда Вика приходит в клуб за деньгами, происходит облава. Но, по иронии судьбы, Щеглова убивает человек Вагита, Змей. На Вику открывается охота и со стороны федеральной спецгруппы по борьбе с наркоторговлей, и со стороны людей Вагита, ведь она была единственной свидетельницей произошедшего.

Чтобы срочно добыть деньги на операцию, Артём с помощью Вики и её брата-подростка Кости осуществляет дерзкое ограбление инкассаторов банка, принадлежащего бывшему покровителю Артёма — Валиеву. После ограбления Вика, Артём и Костя скрываются сначала у друга Артема — Тимохи, а позже уезжают в Петербург к отцу Вики и Кости, где Артёму, на украденные деньги, делают операцию, после чего к нему возвращается зрение. Спецгруппа по борьбе с наркоторговлей арестовывает группировку Вагита. Артём оказывается в заключении из-за совершенного ограбления. Отбыв наказание, Артём выходит из лагеря. Его встречают Вика, Костя и Тимоха. И через некоторое время Артёму звонит Ларри Палмер и предлагает ему реванш.

В ролях

Съёмки 
Съёмки финальной сцены (выход из колонии) снимались в Ревде, Мурманской области.

Награды и номинации 
В 2006 году фильм номинировался на премию MTV Russia Movie Awards в 10 категориях:
 Лучший фильм
 Лучшая мужская роль (Денис Никифоров)
 Лучшая женская роль (Елена Панова)
 Лучший злодей (Андрей Панин)
 Прорыв года (Денис Никифоров)
 Лучший поцелуй (Елена Панова, Денис Никифоров)
 Лучшая драка
 Лучший саундтрек — «King Ring (Серега)»
 Лучший саундтрек — «Бой с тенью (Triplex & Apocalyptica)»
 Лучшая экшн-сцена

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Бой с тенью» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Саундтрек фильма «Бой с тенью»
 Кино в сверхтяжёлом весе Кинокадр.ru 16 марта 2005

Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы телеканала НТВ
Спортивные фильмы-драмы России
Драматические фильмы-боевики России
Фильмы о боксе
Фильмы России 2005 года
Фильмы-боевики 2005 года
Бой с тенью (серия фильмов)
Телесериалы «Централ Партнершип»
Телесериалы, снятые по заказу ВГТРК
Фильмы студии «Шаман Пикчерс»
Кинофильмы, имеющие телеверсии